Викто́рия Ви́кторовна Вертогра́дова (род. 27 июня 1933, Москва) — советский и российский , -индолог, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, специалист по проблемам древнеиндийской филологии, поэтики, культуры и искусства.

Биография 
Виктория Викторовна Вертоградова родилась 27 июня 1933 г. в Москве. В 1951 г. поступила на филфак МГУ, где изучала санскрит под руководством проф. М.Н. Петерсона. В 1956 г. окончила  филологический факультет МГУ по специальности «классическая филология». До 1961 г. училась в аспирантуре Института Востоковедения АН СССР (научный руководитель проф. Ю.Н. Рерих, затем – Т.Я. Елизаренкова). В 1964 г. защитила кандидатскую диссертацию «Структурная типология некоторых среднеиндийских фонологических систем».

С 1961 г. работает научным сотрудником Института Востоковедения АН СССР.

В 1996 г. защитила докторскую диссертацию по монографии «Индийская эпиграфика из Кара-тепе. Проблемы дешифровки и интерпретации».

Разработаны лекционные курсы "Санскрит и санскритская литература", "Язык пали и палийская литература", "Ведийский язык и литература", "Структуры повседневной жизни в древней Индии", "Введение в языкознание (историко-культурный подход)", "Семиотика и лингвистика", "Введение в изучение визуальной культуры Древней Индии".

Член международной санскритологической комиссии.

Научная деятельность 
Основная область научных интересов - древнеиндийская филология, культура и искусство.

Важную роль в исследовательской деятельности сыграло предпринятое автором описание литературных среднеиндийских языков - пракритов (I-III вв. н.э.), имевших большое значение для становления индийской культуры. Описание дано на фонологическом, фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровнях.

Изучение среднеиндийских языков автором сделало возможным исследования по пракритской фонологии и поэтике, что нашло выражение в приобщении к комплексу источников антологии «Саттасаи».

Основой для докторского исследования стало участие в раскопках буддийского пещерного монастыря в Кара-тепе (Узбекистан), расшифровка и публикация корпуса пракритских надписей I в. н.э. Важным итогом стала разработка теоретической модели индийского эпиграфического текста. В результате дешифровки надписей из Старого Термеза (Кара-тепе) были выявлены новые эпизоды в истории буддизма в древней Бактрии. Автор стал активно интересоваться проблемами социоскрипторики, бытия алфавита в культуре.

В.В. Вертоградовой были впервые переведены несколько санскритских трактатов по искусству, проанализированы принципы формирования индийского текста по теории и технике живописи.

Основные работы 
Книги
 Структурная типология среднеиндийских фонологических систем. М.: Наука. 1967. 130 с.
 Индийская лирика II-Х веков. М. Наука, 1978. 208 с. (совм. с Ю. М. Алихановой).
 Пракриты. (Серия «Языки народов Азии и Африки»). М., 1978. 109 с. 2-е изд., репр. М.: ВЛ, 2002. 104 с.
 Индийская эпиграфика из Кара-тепе в Старом Термезе: Пробл. дешифровки и интерпретации. М. : Изд. фирма «Вост. лит.», 1995. 159,[1] с.
 Живопись древней Индии по «Читрасутре» из «Вишнудхармоттарапураны» — теория и технология. М.: Наука, 2014. 224 с.

Статьи
 К интерпретации среднеиндийских интервольных фрикативных // ВЯ. 1964. № 1. С. 109—115.
 Древнеиндийские языки и письменность // Культура древней Индии. М.: Наука, 1978. С. 166—172.
 Виная-питака: Магавагга. Дигха-никая: Тевидджа-сутта / Пер. и комм. В. В. Вертоградовой // Хрестоматия по истории древнего Востока. Ч. 2. М., 1980.
 Индийские надписи и надписи неизвестным письмом из Кара-Тепе в старом Термезе: [Секция 3. XXXI Междунар. конгр. по гуманитар. исслед. Азии и Африки, 31 авг. — 7 сент. 1983 г. Токио-Киото]. М. : Наука, 1983. 87 с.
 Планиметрические модели в древнеиндийской живописи (вербальный текст и стенопись) // Индия — Тибет: текст и вокруг текста. М., 2004.
 Алфавитный принцип и индийская устная традиция // Вопросы философии. 2014. № 6. С. 173—175.
 Ступа в архитектуре древней и средневековой Индии: номинация и трансформация смыслов // История и теория культуры: Альманах. М., 2018. Т. 2.

Литература 
 Вертоградова В. В. // Профессора и доктора наук МГУ им .М. В. Ломоносова. Биографический словарь. 1997. М., 1998. С. 86.
 Вертоградова Виктория Викторовна // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX—XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 1. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 240.

Ссылки 
Вертоградова В.В. на сайте ИСТИНА МГУ.

Вертоградова В.В. на сайте Философского факультета МГУ.

Примечания 

Лингвисты СССР
Индологи СССР
Индологи России
Преподаватели философского факультета МГУ
Сотрудники Института востоковедения РАН
Женщины-учёные XX века
Женщины-лингвисты